Pegnitz poate să însemne:
 Pegnitz (oraș), un oraș din districtul Bayreuth, landul Bavaria, Germania
 Pegnitz (râu) lung de aproximativ 120 km, situat în Bavaria
 numele unui district care a existat până în 1972 în Bavaria
 numele unei nave din marina militară germană